Tasinara ima više značenja:
 Tasinara (Bolonja)
 Tasinara (Peruđa)